Somalisch voetbalelftal (mannen)
 Somalisch voetbalelftal (vrouwen)